Van Averbeke est le patronyme de plusieurs personnes :

 Émile van Averbeke (1876-1946), architecte belge anversois de la période Art nouveau
 Henri Van Averbeke, footballeur belge